Stage Struck (1925), een Amerikaanse stomme film uit 1925.
 Stage Struck (1958), een Amerikaanse film uit 1958.